Puerta de Sevilla puede referirse a los siguientes accesos:

Puerta de Sevilla de la ciudad de Carmona.
Puerta de Sevilla de la ciudad de Córdoba.
Puerta de Sevilla de la ciudad de Marchena.
Puerta de Sevilla de la ciudad de Santa Fe.